Rolstoelcurling was een van de onderdelen die op het programma stonden tijdens de Paralympische Winterspelen 2014 in het Russische Sotsji. De wedstrijden werden gehouden in het Ice Cube Curling Center te Sotsji van 8 tot en met 15 maart 2014.

Het team van Canada onder aanvoering van skip Jim Armstrong won de finale van het Russische team van skip Andrei Smirnov. Het brons was voor het Britse team van Aileen Neilson.

Wedstrijdschema 

1 Tiebreak wedstrijden worden alleen gespeeld wanneer ze nodig zijn om de halve finales te kunnen bepalen.

Round Robin

Stand

Wedstrijden

Ronde 1 
8 maart - 9:00 UTC+4 (6:00 MET)

Ronde 2 
8 maart - 15:30 UTC+4 (12:30 MET)

Ronde 3 
9 maart - 9:00 UTC+4 (6:00 MET)

Ronde 4 
9 maart - 15:30 UTC+4 (12:30 MET)

Ronde 5 
10 maart - 9:30 UTC+4 (6:30 MET)

Ronde 6 
10 maart - 15:30 UTC+4 (12:30 MET)

Ronde 7 
11 maart - 9:30 UTC+4 (6:30 MET)

Ronde 8 
11 maart - 15:30 UTC+4 (12:30 MET)

Ronde 9 
12 maart - 9:30 UTC+4 (6:30 MET)

Ronde 10 
12 maart - 9:00 UTC+4 (6:00 MET)

Ronde 11 
13 maart - 9:30 UTC+4 (6:30 MET)

Ronde 12 
13 maart - 15:30 UTC+4 (12:30 MET)

Knock-outfase

Halve finales 
15 maart - 9:30 UTC+4 (6:30 MET)

3e/4e plaats 
15 maart - 15:30 UTC+4 (12:30 MET)

Finale 
15 maart - 15:30 UTC+4 (12:30 MET)

Paralympische Winterspelen 2014
Rolstoelcurling op de Paralympische Winterspelen